Jméno a příjmení Bohumil Němeček se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Bohumil Němeček (boxer) (1938–2010) – český boxer, olympijský vítěz
 Bohumil Němeček (hudebník) – český kytarista, vnuk předchozího